Flat Earth Society peut désigner :
 Flat Earth Society, une organisation soutenant la théorie de la Terre plate ;
 Flat Earth Society (FES), un  belge.